Университет Андорры () — государственный университет Андорры, единственный университет страны. Основан в 1988 году. Расположен в провинции Сан-Жулиа-де-Лория. 

Сотрудников — 94, студентов — 427. Язык преподавания — каталанский.

На некоторых факультетах возможно дистанционное обучение через интернет.

Университет является участником Ассоциации университетов Европы и .

Ссылки 
 Университет Андорры

Андорра
Учебные заведения, основанные в 1997 году